|-
|(45501)||2000 BQ3|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,073|| align=right|5,64|| align=right|4,682||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45502)||2000 BZ8|| align=right|12,0|| align=right|3,154|| align=right|0,052|| align=right|16,63|| align=right|5,601||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45503)||2000 BE15|| align=right|13,9|| align=right|3,034|| align=right|0,083|| align=right|13,34|| align=right|5,284||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45504)||2000 BX15|| align=right|13,1|| align=right|2,618|| align=right|0,122|| align=right|14,50|| align=right|4,234||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45505)||2000 BE17|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,209|| align=right|2,80|| align=right|3,763||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45506)||2000 BN17|| align=right|14,9|| align=right|2,557|| align=right|0,171|| align=right|5,42|| align=right|4,088||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45507)||2000 BM18|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,113|| align=right|3,54|| align=right|4,341||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45508)||2000 BN18|| align=right|14,9|| align=right|2,838|| align=right|0,031|| align=right|3,37|| align=right|4,781||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45509)||2000 BZ22|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,096|| align=right|11,76|| align=right|4,439||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45510)||2000 BB23|| align=right|13,9|| align=right|2,969|| align=right|0,077|| align=right|9,69|| align=right|5,114||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45511)||2000 BC23|| align=right|13,8|| align=right|3,302|| align=right|0,076|| align=right|1,19|| align=right|6,000||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45512)||2000 BD23|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,045|| align=right|8,90|| align=right|5,390||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45513)||2000 BR23|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,187|| align=right|28,26|| align=right|5,617||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45514)||2000 BV23|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,065|| align=right|14,25|| align=right|4,298||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45515)||2000 BF25|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,134|| align=right|2,23|| align=right|5,685||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45516)||2000 BE28|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,107|| align=right|13,97|| align=right|4,089||MBA||31. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45517)||2000 BE31|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,044|| align=right|2,35|| align=right|5,237||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45518)||2000 BO33|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,039|| align=right|3,19|| align=right|5,181||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45519)||2000 BS33|| align=right|14,1|| align=right|3,091|| align=right|0,088|| align=right|18,04|| align=right|5,433||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45520)||2000 BS35|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,147|| align=right|11,47|| align=right|4,215||MBA||31. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45521)||2000 BP39|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,117|| align=right|1,53|| align=right|5,540||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45522)||2000 BP47|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,026|| align=right|2,59|| align=right|5,007||MBA||31. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45523)||2000 BU47|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,162|| align=right|0,64|| align=right|5,728||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45524)||2000 CL2|| align=right|13,7|| align=right|2,946|| align=right|0,003|| align=right|12,98|| align=right|5,056||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45525)||2000 CC4|| align=right|15,1|| align=right|2,232|| align=right|0,217|| align=right|2,29|| align=right|3,335||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45526)||2000 CG4|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,214|| align=right|2,29|| align=right|3,736||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45527)||2000 CN5|| align=right|13,6|| align=right|2,529|| align=right|0,170|| align=right|16,62|| align=right|4,022||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45528)||2000 CF9|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,125|| align=right|10,72|| align=right|5,153||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45529)||2000 CJ11|| align=right|13,3|| align=right|2,630|| align=right|0,161|| align=right|12,73|| align=right|4,266||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45530)||2000 CP12|| align=right|13,3|| align=right|2,998|| align=right|0,070|| align=right|10,06|| align=right|5,189||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45531)||2000 CM14|| align=right|14,2|| align=right|2,719|| align=right|0,076|| align=right|6,66|| align=right|4,484||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45532)||2000 CE21|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,146|| align=right|6,47|| align=right|3,819||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45533)||2000 CH23|| align=right|14,2|| align=right|2,599|| align=right|0,307|| align=right|11,49|| align=right|4,189||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45534)||2000 CD25|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,170|| align=right|9,81|| align=right|4,589||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45535)||2000 CK25|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,043|| align=right|8,75|| align=right|5,122||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45536)||2000 CK27|| align=right|13,1|| align=right|3,493|| align=right|0,043|| align=right|10,30|| align=right|6,527||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45537)||2000 CG28|| align=right|13,8|| align=right|3,006|| align=right|0,069|| align=right|11,98|| align=right|5,211||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45538)||2000 CG29|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,129|| align=right|11,57|| align=right|5,111||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45539)||2000 CM32|| align=right|14,7|| align=right|2,859|| align=right|0,072|| align=right|1,25|| align=right|4,835||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45540)||2000 CY33|| align=right|14,3|| align=right|2,579|| align=right|0,163|| align=right|14,25|| align=right|4,141||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45541)||2000 CW35|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,300|| align=right|9,10|| align=right|4,288||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45542)||2000 CE36|| align=right|13,3|| align=right|2,701|| align=right|0,142|| align=right|12,11|| align=right|4,438||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45543)||2000 CQ36|| align=right|13,4|| align=right|2,866|| align=right|0,184|| align=right|14,49|| align=right|4,852||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45544)||2000 CS36|| align=right|13,4|| align=right|3,138|| align=right|0,148|| align=right|2,80|| align=right|5,559||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45545)||2000 CA38|| align=right|13,7|| align=right|3,112|| align=right|0,140|| align=right|3,82|| align=right|5,489||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45546)||2000 CE41|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,090|| align=right|16,53|| align=right|5,324||MBA||6. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45547)||2000 CB43|| align=right|14,6|| align=right|2,628|| align=right|0,146|| align=right|7,72|| align=right|4,260||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45548)||2000 CF43|| align=right|14,4|| align=right|2,674|| align=right|0,056|| align=right|9,76|| align=right|4,372||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45549)||2000 CY44|| align=right|14,2|| align=right|2,735|| align=right|0,050|| align=right|3,61|| align=right|4,521||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45550)||2000 CX46|| align=right|13,9|| align=right|3,183|| align=right|0,125|| align=right|6,78|| align=right|5,678||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45551)||2000 CF47|| align=right|14,1|| align=right|2,529|| align=right|0,314|| align=right|10,14|| align=right|4,022||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45552)||2000 CQ47|| align=right|13,2|| align=right|3,078|| align=right|0,147|| align=right|8,47|| align=right|5,400||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45553)||2000 CO48|| align=right|14,2|| align=right|2,579|| align=right|0,222|| align=right|13,13|| align=right|4,141||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45554)||2000 CX48|| align=right|13,8|| align=right|2,847|| align=right|0,129|| align=right|15,24|| align=right|4,802||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45555)||2000 CF50|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,247|| align=right|8,84|| align=right|3,778||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45556)||2000 CM51|| align=right|13,5|| align=right|3,189|| align=right|0,104|| align=right|4,40|| align=right|5,694||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45557)||2000 CV51|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,032|| align=right|7,42|| align=right|5,327||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45558)||2000 CR52|| align=right|13,5|| align=right|2,976|| align=right|0,100|| align=right|9,36|| align=right|5,133||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45559)||2000 CB53|| align=right|13,7|| align=right|3,170|| align=right|0,098|| align=right|13,90|| align=right|5,644||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45560)||2000 CW53|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,205|| align=right|12,15|| align=right|4,045||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45561)||2000 CA56|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,043|| align=right|2,07|| align=right|5,422||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45562)||2000 CD56|| align=right|13,7|| align=right|2,552|| align=right|0,177|| align=right|12,43|| align=right|4,075||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45563)||2000 CS56|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,135|| align=right|0,85|| align=right|5,683||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45564)||2000 CV56|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,118|| align=right|11,00|| align=right|5,350||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45565)||2000 CD57|| align=right|15,6|| align=right|2,451|| align=right|0,175|| align=right|4,05|| align=right|3,838||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45566)||2000 CK58|| align=right|12,5|| align=right|3,174|| align=right|0,139|| align=right|25,37|| align=right|5,653||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45567)||2000 CQ60|| align=right|13,5|| align=right|3,123|| align=right|0,037|| align=right|7,73|| align=right|5,517||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45568)||2000 CL62|| align=right|13,5|| align=right|3,133|| align=right|0,131|| align=right|16,44|| align=right|5,544||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45569)||2000 CK63|| align=right|13,3|| align=right|3,028|| align=right|0,053|| align=right|9,69|| align=right|5,268||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45570)||2000 CQ63|| align=right|13,8|| align=right|2,681|| align=right|0,032|| align=right|4,98|| align=right|4,390||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45571)||2000 CZ64|| align=right|14,5|| align=right|2,541|| align=right|0,230|| align=right|11,99|| align=right|4,049||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45572)||2000 CR71|| align=right|12,9|| align=right|3,006|| align=right|0,008|| align=right|9,86|| align=right|5,211||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45573)||2000 CZ72|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,151|| align=right|6,42|| align=right|3,689||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45574)||2000 CE73|| align=right|13,8|| align=right|2,697|| align=right|0,253|| align=right|11,61|| align=right|4,430||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45575)||2000 CC75|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,279|| align=right|23,47|| align=right|3,699||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45576)||2000 CD75|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,038|| align=right|9,77|| align=right|5,128||MBA||10. februar 2000||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(45577)||2000 CT76|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,112|| align=right|2,33|| align=right|5,139||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45578)||2000 CL77|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,092|| align=right|6,77|| align=right|5,782||MBA||8. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45579)||2000 CE80|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,074|| align=right|9,80|| align=right|5,659||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45580)||2000 CB81|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,020|| align=right|3,82|| align=right|4,646||MBA||10. februar 2000||Val-des-Bois||D. Bergeron
|-
|(45581)||2000 CN82|| align=right|14,7|| align=right|2,751|| align=right|0,130|| align=right|8,81|| align=right|4,562||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45582)||2000 CH83|| align=right|14,3|| align=right|2,799|| align=right|0,106|| align=right|3,06|| align=right|4,683||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45583)||2000 CK87|| align=right|13,2|| align=right|2,784|| align=right|0,231|| align=right|8,35|| align=right|4,645||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45584)||2000 CY88|| align=right|13,9|| align=right|3,126|| align=right|0,019|| align=right|22,54|| align=right|5,525||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45585)||2000 CA89|| align=right|13,1|| align=right|3,184|| align=right|0,082|| align=right|23,26|| align=right|5,679||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45586)||2000 CC91|| align=right|13,4|| align=right|2,893|| align=right|0,080|| align=right|2,13|| align=right|4,920||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45587)||2000 CT91|| align=right|13,8|| align=right|3,178|| align=right|0,134|| align=right|1,10|| align=right|5,665||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45588)||2000 CP92|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,121|| align=right|7,19|| align=right|4,361||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45589)||2000 CM97|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,145|| align=right|0,64|| align=right|5,748||MBA||13. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45590)||2000 CU101|| align=right|13,1|| align=right|3,178|| align=right|0,063|| align=right|10,07|| align=right|5,665||MBA||14. februar 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(45591)||2000 CQ103|| align=right|12,5|| align=right|3,149|| align=right|0,049|| align=right|18,94|| align=right|5,587||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45592)||2000 CS103|| align=right|13,3|| align=right|2,992|| align=right|0,041|| align=right|8,92|| align=right|5,174||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45593)||2000 CT103|| align=right|13,5|| align=right|3,060|| align=right|0,101|| align=right|10,31|| align=right|5,353||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45594)||2000 CJ111|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,201|| align=right|12,01|| align=right|4,198||MBA||6. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45595)||2000 CK111|| align=right|14,3|| align=right|3,014|| align=right|0,101|| align=right|3,18|| align=right|5,231||MBA||6. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45596)||2000 CF112|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,140|| align=right|8,59|| align=right|4,253||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(45597)||2000 CK120|| align=right|13,9|| align=right|3,045|| align=right|0,235|| align=right|5,40|| align=right|5,313||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45598)||2000 CN120|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,162|| align=right|1,58|| align=right|4,372||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45599)||2000 DJ3|| align=right|13,8|| align=right|3,132|| align=right|0,033|| align=right|9,12|| align=right|5,542||MBA||27. februar 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(45600)||2000 DD4|| align=right|13,3|| align=right|2,710|| align=right|0,159|| align=right|11,41|| align=right|4,461||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45601)||2000 DE5|| align=right|13,6|| align=right|2,967|| align=right|0,079|| align=right|10,31|| align=right|5,110||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45602)||2000 DX17|| align=right|12,8|| align=right|3,209|| align=right|0,045|| align=right|21,18|| align=right|5,748||MBA||28. februar 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(45603)||2000 DC18|| align=right|14,2|| align=right|2,942|| align=right|0,096|| align=right|2,61|| align=right|5,045||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45604)||2000 DH24|| align=right|14,0|| align=right|2,842|| align=right|0,094|| align=right|13,62|| align=right|4,790||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45605)||2000 DM28|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,120|| align=right|5,19|| align=right|5,601||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45606)||2000 DE32|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,127|| align=right|5,78|| align=right|5,752||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45607)||2000 DG36|| align=right|13,9|| align=right|3,216|| align=right|0,100|| align=right|16,52|| align=right|5,768||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45608)||2000 DZ41|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,043|| align=right|0,57|| align=right|5,374||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45609)||2000 DN46|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,095|| align=right|9,34|| align=right|5,110||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45610)||2000 DJ48|| align=right|14,6|| align=right|2,861|| align=right|0,105|| align=right|1,50|| align=right|4,838||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45611)||2000 DV54|| align=right|13,9|| align=right|3,195|| align=right|0,076|| align=right|1,18|| align=right|5,709||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45612)||2000 DB59|| align=right|14,5|| align=right|2,943|| align=right|0,105|| align=right|1,38|| align=right|5,047||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45613)||2000 DJ59|| align=right|13,8|| align=right|2,948|| align=right|0,092|| align=right|0,87|| align=right|5,060||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45614)||2000 DA63|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,107|| align=right|1,14|| align=right|5,328||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45615)||2000 DG63|| align=right|15,4|| align=right|2,772|| align=right|0,158|| align=right|9,24|| align=right|4,615||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45616)||2000 DN66|| align=right|14,4|| align=right|2,959|| align=right|0,063|| align=right|2,02|| align=right|5,088||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45617)||2000 DY71|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,138|| align=right|9,97|| align=right|5,396||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45618)||2000 DO72|| align=right|13,4|| align=right|3,228|| align=right|0,089|| align=right|9,79|| align=right|5,799||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45619)||2000 DS78|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,065|| align=right|3,03|| align=right|5,573||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45620)||2000 DY80|| align=right|13,9|| align=right|2,996|| align=right|0,056|| align=right|12,34|| align=right|5,185||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45621)||2000 DL87|| align=right|13,8|| align=right|3,075|| align=right|0,089|| align=right|12,26|| align=right|5,393||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45622)||2000 DN87|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,180|| align=right|12,79|| align=right|4,547||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45623)||2000 DT93|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,059|| align=right|10,16|| align=right|5,648||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45624)||2000 DY93|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,088|| align=right|2,86|| align=right|5,135||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45625)||2000 DE95|| align=right|13,4|| align=right|2,999|| align=right|0,101|| align=right|9,74|| align=right|5,192||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45626)||2000 DF95|| align=right|14,1|| align=right|3,195|| align=right|0,033|| align=right|2,83|| align=right|5,711||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45627)||2000 DY97|| align=right|14,0|| align=right|2,666|| align=right|0,200|| align=right|13,83|| align=right|4,352||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45628)||2000 DD99|| align=right|14,7|| align=right|2,839|| align=right|0,082|| align=right|1,90|| align=right|4,783||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45629)||2000 DT99|| align=right|13,1|| align=right|3,173|| align=right|0,086|| align=right|10,05|| align=right|5,650||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45630)||2000 DO101|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,027|| align=right|11,62|| align=right|5,608||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45631)||2000 DY105|| align=right|14,2|| align=right|3,176|| align=right|0,108|| align=right|20,96|| align=right|5,659||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45632)||2000 DS106|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,092|| align=right|12,95|| align=right|5,687||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45633)||2000 EY1|| align=right|14,9|| align=right|2,914|| align=right|0,096|| align=right|3,13|| align=right|4,973||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45634)||2000 EH11|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,183|| align=right|9,75|| align=right|4,659||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45635)||2000 EY11|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,031|| align=right|11,19|| align=right|5,375||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45636)||2000 EG12|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,124|| align=right|11,44|| align=right|5,215||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45637)||2000 EW12|| align=right|13,8|| align=right|3,374|| align=right|0,098|| align=right|9,48|| align=right|6,196||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45638)||2000 EK20|| align=right|13,8|| align=right|2,716|| align=right|0,206|| align=right|12,18|| align=right|4,476||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45639)||2000 EP20|| align=right|13,4|| align=right|3,146|| align=right|0,075|| align=right|24,20|| align=right|5,579||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45640)||2000 ED21|| align=right|14,4|| align=right|3,004|| align=right|0,146|| align=right|12,15|| align=right|5,206||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45641)||2000 EK21|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,122|| align=right|12,50|| align=right|4,184||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45642)||2000 EU34|| align=right|13,2|| align=right|3,051|| align=right|0,141|| align=right|12,08|| align=right|5,328||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45643)||2000 EG37|| align=right|13,0|| align=right|3,205|| align=right|0,084|| align=right|4,63|| align=right|5,737||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45644)||2000 EU37|| align=right|13,7|| align=right|3,105|| align=right|0,137|| align=right|5,65|| align=right|5,471||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45645)||2000 EY41|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,199|| align=right|1,21|| align=right|5,502||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45646)||2000 EE45|| align=right|13,5|| align=right|2,949|| align=right|0,220|| align=right|3,61|| align=right|5,064||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45647)||2000 EF46|| align=right|14,1|| align=right|3,233|| align=right|0,153|| align=right|2,70|| align=right|5,812||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45648)||2000 ED47|| align=right|13,5|| align=right|3,143|| align=right|0,108|| align=right|6,46|| align=right|5,572||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45649)||2000 EN49|| align=right|13,7|| align=right|3,044|| align=right|0,125|| align=right|11,87|| align=right|5,310||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45650)||2000 EV49|| align=right|13,8|| align=right|2,696|| align=right|0,156|| align=right|14,69|| align=right|4,426||MBA||6. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45651)||2000 EK60|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,266|| align=right|3,44|| align=right|4,466||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45652)||2000 EK61|| align=right|14,2|| align=right|3,346|| align=right|0,053|| align=right|2,03|| align=right|6,119||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45653)||2000 EL62|| align=right|13,2|| align=right|3,484|| align=right|0,061|| align=right|10,15|| align=right|6,502||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45654)||2000 EV71|| align=right|15,9|| align=right|2,888|| align=right|0,056|| align=right|1,08|| align=right|4,907||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45655)||2000 EW71|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,198|| align=right|14,02|| align=right|4,063||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45656)||2000 EN74|| align=right|13,8|| align=right|2,738|| align=right|0,084|| align=right|7,53|| align=right|4,529||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45657)||2000 EK76|| align=right|13,8|| align=right|2,697|| align=right|0,198|| align=right|8,97|| align=right|4,428||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45658)||2000 EA80|| align=right|13,4|| align=right|3,013|| align=right|0,108|| align=right|10,17|| align=right|5,230||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45659)||2000 EL84|| align=right|13,5|| align=right|2,980|| align=right|0,120|| align=right|11,06|| align=right|5,142||MBA||6. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45660)||2000 EU84|| align=right|13,3|| align=right|3,131|| align=right|0,063|| align=right|8,52|| align=right|5,538||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45661)||2000 EX84|| align=right|14,0|| align=right|2,549|| align=right|0,233|| align=right|12,22|| align=right|4,068||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45662)||2000 EY84|| align=right|13,7|| align=right|3,109|| align=right|0,063|| align=right|11,14|| align=right|5,481||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45663)||2000 EF85|| align=right|12,7|| align=right|3,058|| align=right|0,075|| align=right|9,65|| align=right|5,347||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45664)||2000 EC88|| align=right|13,4|| align=right|2,928|| align=right|0,133|| align=right|11,85|| align=right|5,009||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45665)||2000 EM88|| align=right|12,7|| align=right|3,001|| align=right|0,039|| align=right|8,79|| align=right|5,199||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45666)||2000 EX91|| align=right|13,5|| align=right|3,129|| align=right|0,092|| align=right|16,53|| align=right|5,534||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45667)||2000 EG93|| align=right|13,2|| align=right|3,167|| align=right|0,052|| align=right|8,16|| align=right|5,634||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45668)||2000 EU94|| align=right|13,6|| align=right|2,714|| align=right|0,194|| align=right|13,56|| align=right|4,470||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45669)||2000 ET96|| align=right|13,5|| align=right|3,221|| align=right|0,149|| align=right|12,99|| align=right|5,779||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45670)||2000 EK103|| align=right|12,9|| align=right|3,118|| align=right|0,169|| align=right|18,66|| align=right|5,505||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45671)||2000 EA104|| align=right|12,6|| align=right|3,000|| align=right|0,074|| align=right|9,41|| align=right|5,195||MBA||14. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45672)||2000 EE109|| align=right|12,7|| align=right|3,005|| align=right|0,186|| align=right|14,63|| align=right|5,208||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45673)||2000 ES111|| align=right|14,7|| align=right|3,182|| align=right|0,170|| align=right|1,79|| align=right|5,675||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45674)||2000 EY111|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,091|| align=right|3,64|| align=right|5,255||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45675)||2000 EG112|| align=right|13,3|| align=right|2,681|| align=right|0,214|| align=right|12,92|| align=right|4,389||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45676)||2000 EG117|| align=right|14,3|| align=right|2,720|| align=right|0,235|| align=right|7,03|| align=right|4,485||MBA||10. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45677)||2000 EJ120|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,037|| align=right|22,39|| align=right|5,629||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45678)||2000 EQ127|| align=right|13,0|| align=right|2,918|| align=right|0,106|| align=right|13,78|| align=right|4,985||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45679)||2000 EZ127|| align=right|14,3|| align=right|3,179|| align=right|0,062|| align=right|2,58|| align=right|5,667||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45680)||2000 EF130|| align=right|13,2|| align=right|3,226|| align=right|0,059|| align=right|7,23|| align=right|5,793||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45681)||2000 ET131|| align=right|13,6|| align=right|3,206|| align=right|0,052|| align=right|13,16|| align=right|5,739||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45682)||2000 EX131|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,102|| align=right|10,85|| align=right|5,358||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45683)||2000 EO135|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,257|| align=right|6,39|| align=right|4,294||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45684)||2000 EE137|| align=right|13,1|| align=right|3,232|| align=right|0,056|| align=right|13,20|| align=right|5,810||MBA||13. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45685)||2000 EA139|| align=right|13,6|| align=right|3,118|| align=right|0,256|| align=right|18,86|| align=right|5,505||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45686)||2000 EM139|| align=right|13,8|| align=right|3,008|| align=right|0,065|| align=right|9,69|| align=right|5,216||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45687)||2000 EK140|| align=right|13,4|| align=right|3,175|| align=right|0,114|| align=right|16,33|| align=right|5,656||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45688)||2000 EV142|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,187|| align=right|10,86|| align=right|4,164||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45689)||2000 EC144|| align=right|13,3|| align=right|2,992|| align=right|0,092|| align=right|9,68|| align=right|5,175||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45690)||2000 EL146|| align=right|13,9|| align=right|2,611|| align=right|0,188|| align=right|12,17|| align=right|4,218||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45691)||2000 EF148|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,077|| align=right|9,50|| align=right|5,670||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45692)||2000 EJ148|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,161|| align=right|10,71|| align=right|4,376||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45693)||2000 EB150|| align=right|13,6|| align=right|2,866|| align=right|0,260|| align=right|17,25|| align=right|4,852||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45694)||2000 EC150|| align=right|13,7|| align=right|2,446|| align=right|0,305|| align=right|21,02|| align=right|3,824||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45695)||2000 ET150|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,110|| align=right|2,37|| align=right|5,054||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45696)||2000 EM167|| align=right|13,8|| align=right|3,078|| align=right|0,038|| align=right|10,68|| align=right|5,399||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45697)||2000 EP174|| align=right|14,9|| align=right|2,839|| align=right|0,123|| align=right|1,08|| align=right|4,784||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45698)||2000 EG197|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,294|| align=right|4,75|| align=right|4,046||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45699)||2000 EO199|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,126|| align=right|10,99|| align=right|4,269||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45700)||2000 EP204|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,186|| align=right|11,46|| align=right|4,154||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(45701)||2000 FE11|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,085|| align=right|12,69|| align=right|5,382||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45702)||2000 FJ15|| align=right|13,7|| align=right|2,407|| align=right|0,189|| align=right|23,62|| align=right|3,734||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45703)||2000 FH19|| align=right|14,7|| align=right|2,693|| align=right|0,333|| align=right|9,19|| align=right|4,419||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45704)||2000 FZ19|| align=right|14,1|| align=right|2,732|| align=right|0,162|| align=right|13,26|| align=right|4,516||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45705)||2000 FD31|| align=right|13,2|| align=right|2,650|| align=right|0,177|| align=right|8,87|| align=right|4,313||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45706)||2000 FT31|| align=right|13,1|| align=right|3,076|| align=right|0,150|| align=right|11,84|| align=right|5,394||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45707)||2000 FZ31|| align=right|13,2|| align=right|3,145|| align=right|0,133|| align=right|13,45|| align=right|5,576||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45708)||2000 FD35|| align=right|14,2|| align=right|2,765|| align=right|0,150|| align=right|7,64|| align=right|4,597||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45709)||2000 FR36|| align=right|13,4|| align=right|3,373|| align=right|0,019|| align=right|12,67|| align=right|6,195||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45710)||2000 FD40|| align=right|13,6|| align=right|2,611|| align=right|0,185|| align=right|9,45|| align=right|4,218||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45711)||2000 FD43|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,063|| align=right|6,24|| align=right|4,269||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45712)||2000 FR44|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,062|| align=right|9,96|| align=right|5,473||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45713)||2000 FK51|| align=right|15,2|| align=right|3,239|| align=right|0,154|| align=right|0,15|| align=right|5,828||MBA||29. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45714)||2000 FV58|| align=right|14,2|| align=right|3,015|| align=right|0,103|| align=right|10,64|| align=right|5,235||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45715)||2000 FR66|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,313|| align=right|4,57|| align=right|4,191||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45716)||2000 GK8|| align=right|14,1|| align=right|3,215|| align=right|0,133|| align=right|0,44|| align=right|5,765||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45717)||2000 GZ11|| align=right|15,0|| align=right|3,138|| align=right|0,154|| align=right|4,98|| align=right|5,558||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45718)||2000 GO21|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,239|| align=right|0,32|| align=right|5,392||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45719)||2000 GR26|| align=right|14,0|| align=right|3,076|| align=right|0,178|| align=right|3,86|| align=right|5,395||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45720)||2000 GZ33|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,123|| align=right|9,07|| align=right|5,482||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45721)||2000 GZ42|| align=right|13,5|| align=right|3,808|| align=right|0,071|| align=right|1,05|| align=right|7,429||HLD||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45722)||2000 GA56|| align=right|13,7|| align=right|2,970|| align=right|0,062|| align=right|9,40|| align=right|5,117||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45723)||2000 GN58|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,141|| align=right|11,06|| align=right|5,594||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45724)||2000 GJ68|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,102|| align=right|10,99|| align=right|5,169||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45725)||2000 GJ77|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,123|| align=right|4,30|| align=right|4,183||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45726)||2000 GL83|| align=right|13,5|| align=right|3,133|| align=right|0,110|| align=right|9,53|| align=right|5,545||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45727)||2000 GQ83|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,081|| align=right|10,34|| align=right|5,633||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45728)||2000 GC86|| align=right|13,4|| align=right|3,119|| align=right|0,304|| align=right|24,96|| align=right|5,507||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45729)||2000 GB89|| align=right|13,6|| align=right|2,801|| align=right|0,154|| align=right|9,20|| align=right|4,687||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45730)||2000 GS106|| align=right|13,3|| align=right|3,124|| align=right|0,039|| align=right|10,38|| align=right|5,520||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45731)||2000 GM124|| align=right|13,6|| align=right|2,731|| align=right|0,176|| align=right|13,05|| align=right|4,513||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45732)||2000 GL136|| align=right|13,4|| align=right|3,016|| align=right|0,094|| align=right|11,56|| align=right|5,238||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45733)||2000 GV139|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,081|| align=right|10,67|| align=right|5,455||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45734)||2000 GN140|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,148|| align=right|6,33|| align=right|5,682||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45735)||2000 GC159|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,187|| align=right|13,91|| align=right|5,549||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45736)||2000 GA170|| align=right|14,3|| align=right|2,578|| align=right|0,220|| align=right|11,81|| align=right|4,140||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|45737 Benita||2000 HB|| align=right|12,9|| align=right|3,193|| align=right|0,053|| align=right|10,21|| align=right|5,704||MBA||22. april 2000||Boca Raton||B. A. Segal
|-
|(45738)||2000 HY19|| align=right|13,5|| align=right|3,215|| align=right|0,112|| align=right|13,78|| align=right|5,764||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45739)||2000 HR25|| align=right|12,5|| align=right|3,997|| align=right|0,316|| align=right|7,36|| align=right|7,989||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45740)||2000 HG27|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,108|| align=right|13,11|| align=right|5,135||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45741)||2000 HT33|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,075|| align=right|1,75|| align=right|5,414||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45742)||2000 HJ44|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,276|| align=right|9,97|| align=right|3,730||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45743)||2000 HR53|| align=right|13,4|| align=right|2,989|| align=right|0,086|| align=right|11,04|| align=right|5,167||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45744)||2000 HU57|| align=right|13,7|| align=right|2,760|| align=right|0,139|| align=right|10,17|| align=right|4,583||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45745)||2000 HU84|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,220|| align=right|11,11|| align=right|4,124||MBA||30. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45746)||2000 JW14|| align=right|13,8|| align=right|3,016|| align=right|0,077|| align=right|6,48|| align=right|5,236||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45747)||2000 JR38|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,040|| align=right|9,46|| align=right|4,328||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45748)||2000 JD62|| align=right|15,5|| align=right|2,518|| align=right|0,088|| align=right|3,14|| align=right|3,994||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45749)||2000 JR64|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,195|| align=right|16,25|| align=right|5,501||MBA||4. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45750)||2000 JC65|| align=right|13,8|| align=right|3,049|| align=right|0,149|| align=right|8,76|| align=right|5,323||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov